Пасо де ла Вирхен има више значења:

 Пасо де ла Вирхен (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пасо де ла Вирхен (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пасо де ла Вирхен (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику